Težka voda je lahko:

 težka voda  (v jedrski fiziki)
 Težka voda (potok)
 Dolnja Težka Voda, naselje
 Gornja Težka Voda, naselje